Bruno Madaule (1971-2020), auteur de bande dessinée français ;
Edmond Madaule (1923-1991), dit Edmond Puységur, écrivain, fils de Jacques Madaule ;
 Jacques Madaule (1898-1993), écrivain et intellectuel catholique, homme politique français ;
 Louis Madaule (1904-1975), électricien et homme politique français ;
 Louis-Benoît Madaule (1988-), joueur de rugby à XV ; 
Pierre Madaule (1927-2020), écrivain, fils de Jacques Madaule